Неверная:

 название фильмов:
 Неверная (фильм, 1931) — США
 Неверная (фильм, 2000) — Германия / Швеция / Финляндия / Италия / Норвегия
 Неверная (фильм, 2002) — Германия / США / Франция
 Неверная (фильм, 2005) — Индия